Osoby noszące nazwisko Bernhardt:
 Kevin Bernhardt (ur. 1961) – amerykański aktor, scenarzysta i producent filmowy
 Martin Bernhardt (1844–1915) – niemiecki neurolog
 Robert Bernhardt (1874–1950) – polski lekarz dermatolog
 Sarah Bernhardt, właściwie: Henriette Rosine Bernardt (1844–1923) – francuska aktorka.